Arnefjord ist der dänische Name von:

 Árnafjørður, einer färöischen Ortschaft auf der Insel Borðoy.

Außerdem ist Arnefjord der Familienname von:

 Daniel Arnefjord (* 1979), schwedischer Fußballspieler.